Бе́жичи — название населённых пунктов:

 летописное селение (другое название — Бежецкий Верх), упоминаемое в XII—XIII вв. как центр Бежецкой пятины (см. Бежецк)
 историческое село Бежичи под Брянском, давшее название городу Бежица.